Хентакавесс (Khentkaus, Khentkawes или Khentakawess) — древнеегипетские царицы:

 Хентакавесс I — супруга фараона Усеркафа;
 Хентакавесс II — жена фараона Нефериркара и мать фараонов Неферефра и Ниусерра;
 Хентакавесс III — царица из пятой династии; предположительно жена фараона Неферефры и мать фараона Менкаухора.